Emile Wangermée
 Franz Wangermée
 Robert Wangermée